Vladimír Sičák (né le  dans la ville de Jindřichův Hradec en Tchécoslovaquie aujourd’hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Il commence sa carrière en jouant avec le HC České Budějovice en 1997. Le club évolue alors dans le championnat élite de son pays. Cette année-là, il est également sélectionné avec l’équipe nationale pour le championnat d’Europe junior. Il joue également le début de la saison suivante avec České Budějovice mais rejoint au cours de cette saison l’Amérique du Nord.

Il joue alors dans la ligue junior de la  avec les Tigers de Medicine Hat. En 2000, il signe pour les Solar Bears d'Orlando équipe de la Ligue internationale de hockey, ligue mineure nord-américaine. La saison suivante, il va également jouer dans l’ECHL avec le Grrrowl de Greenville.

Il retourne en Europe pour la saison 2001-2002 en signant en Finlande pour le HPK Hämeenlinna de la . Après quatre saisons, il joue quelques matchs en Suède pour le MODO hockey mais finit la saison 2004-2005 dans la SM-liiga avec TPS Turku. En 2006-2007, il débute avec Tuku puis finit sa saison avec Malmö IF Redhawks en Suède avant de retourner jouer dans son pays pour la saison 2007-2008 avec sa première équipe, České Budějovice.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || HC České Budějovice || Extraliga || 15 || 0 || 2 || 2 || 0 || || || || || 
|-
|1998-1999 || HC České Budějovice || Extraliga || 25 || 1 || 1 || 2 || 10 || || || || || 
|-
|1998-1999 || Tigers de Medicine Hat || LHOu || 35 || 1 || 9 || 10 || 71 || || || || || 
|-
|1999-2000 || Tigers de Medicine Hat || LHOu || 72 || 7 || 27 || 34 || 73 || || || || || 
|-
|2000-2001 || Solar Bears d'Orlando || LIH || 33 || 1 || 3 || 4 || 15 || || || || || 
|-
|2000-2001 || Grrrowl de Greenville || ECHL || 34 || 4 || 6 || 10 || 16 || || || || || 
|-
|2001-2002 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 55 || 10 || 8 || 18 || 20 || 8 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2002-2003 || HPK Hämeenlinna || SM-Liiga || 56 || 9 || 10 || 19 || 20 || 13 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2003-2004 || HPK Hämeenlinna || SM-Liiga || 54 || 13 || 5 || 18 || 55 || 8 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
|2004-2005 || HPK Hämeenlinna || SM-Liiga || 54 || 8 || 13 || 21 || 46 || 10 || 0 || 2 || 2 || 27
|-
|2005-2006 || MODO hockey || Elitserien || 35 || 0 || 1 || 1 || 12 || || || || || 
|-
|2005-2006 || TPS Turku || SM-Liiga || 20 || 4 || 4 || 8 || 16 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2006-2007 || TPS Turku || SM-Liiga || 44 || 5 || 11 || 16 || 46 || || || || || 
|-
|rowspan=2|2006-2007 || Malmö IF Redhawks || Elitserien || 10 || 1 || 2 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| Malmö IF Redhawks || Allsvenskan || || || || || || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2007-2008 || HC České Budějovice || Extraliga || 50 || 0 || 8 || 8 || 20 || 12 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
|2008-2009 || HC České Budějovice || Extraliga || 48|| 1 || 8 || 9 || 28 || || || || || 
|-
|2009-2010 || HC Vítkovice || Extraliga || 50 || 9 || 17 || 26 || 56|| 9|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|2010-2011 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 49|| 5|| 12|| 17|| 76|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || HC Pardubice || Extraliga || 41|| 3|| 14|| 17|| 22|| 19|| 1|| 6|| 7|| 16
|-
|rowspan=2|2012-2013 || HC Pardubice || Extraliga || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Sparta Prague || Extraliga || 42|| 7|| 16|| 23|| 30|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2013-2014 || HC Sparta Prague || Extraliga ||40 || 3 || 8 || 11 || 20 || 10 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2014-2015 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga ||50|| 3|| 12|| 15|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga ||48|| 1|| 5|| 6|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga ||48|| 4|| 10|| 14|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Energie Karlovy Vary || 1.Liga ||49 || 4 || 18 || 22 || 28 || 3 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2018-2019 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga ||43|| 3|| 5|| 8|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || David Servis České Budějovice || 2.Liga ||35 || 9 || 16 || 25 || 18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du MODO hockey
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Karlovy Vary
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en décembre 1980
Naissance à Jindřichův Hradec
Naissance en Tchécoslovaquie